Berroni ima više značenja:
 Berroni, Alessandria
 Berroni, Cuneo